Halštrow bezeichnet

den sorbischen Namen einer Kleinstadt in der sächsischen Oberlausitz im Landkreis Bautzen; siehe Elstra
den sorbischen Namen der Elster, eines rechten Nebenflusses der Elbe, der durch Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt fließt; siehe Schwarze Elster